Trocadero steht für:

 Isla del Trocadero, spanische Insel in der Bucht von Cádiz, vor Puerto Real, sowie die dortige 
 Schlacht von Trocadero (1822/23)

In diesem Zusammenhang sind im 16. Arrondissement von Paris auf dem Chaillot-Hügel mit dem Namen Trocadéro belegt:
 Place du Trocadéro-et-du-11-Novembre 
 Palais du Trocadéro (Weltausstellung 1878)
 Jardins du Trocadéro mit
 Aquarium du Trocadéro 
 Trocadéro (Métro Paris) 

Vom als Veranstaltungsort genutzten Palais du Trocadéro übertrug sich der Name auf weitere Veranstaltungsstätten, darunter:
 London Trocadero (erbaut 1896)
 Trocadero Theater in Chicago (1893 eröffnet, in den 1970ern abgerissen)
 Trocadero Hamburg (spätestens 1911 bis mindestens 1938, 1945 zerstört)
 Cine Trocadero, 1941 errichtetes Veranstaltungsgebäude in Montevideo, Uruguay

Filmtitel:
 Trocadero (1944), amerikanischer Spielfilm von William Nigh
 Trocadero (1955), italienischer Spielfilm von Franco Lattanzi
 Trocadero (1978),  französischer Spielfilm von Michael Schock

Sonstiges:

 Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, Ballettkompanie in bewusst verballhornter Schreibweise